50. længdegrad kan henvise til:

 50. vestlige længdekreds
 50. østlige længdekreds